Serie B 1949/1950 innebar att Napoli och Udinese gick till Serie A 1950/1951.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1949 i Italien
1950 i Italien
Fotbollssäsongen 1949/1950
1949/1950